Концерт (від  — змагаюсь)
 Концерт (захід) — прилюдне виконання музичних творів.
 Концерт (жанр) — жанр хорової та інструментальної музики.

Живопис 

 Концерт — картина художника Гверчіно.
 Концерт — картина художника Рембрандта.
 Концерт — картина художника Ерколе де Роберті.
 Концерт — картина художника Валантена де Булонь.

Кіно 
 Концерт — американська комедійна мелодрама режисера Віктора Шерцінгера 1921 року.
 Концерт — кінофільм режисера Раду Міхайляну 2009 року.

Посилання